Název Hraniční dub je používaný pro celou řadu hraničních a památných stromů, například:

 Hraniční dub (Albrechtice) – také známý jako Alrechtický dub, zaniklý, okres Most
 Hraniční dub (Horní Datyně) – také známý jako Datyňský hraniční dub, obec Vratimov, okres Frýdek-Místek
 Hraniční dub (Kamenná Vrata) – obec Petrov, okres Praha-západ
 Hraniční dub (Karlštějn) – také známý jako Dub sedmi bratří, okres Beroun
 Hraniční dub (Kunratice) – Praha
 Hraniční dub (Nezvězí) – Praha
 Hraniční dub (Pitkovičky) – Praha
 Hraniční dub (Turovec) – Turovec – U pily, okres Tábor
 Hraniční dub (Uhříněves) – Praha
 Mechtildin dub – hraniční dub ve Vřesině v okrese Opava, který je vypálený a vyvrácený 

 Hraniční duby (Cholupice) – Praha
 Hraniční duby (Valeč) – okres Karlova Vary

Související články 
 Katastrální dub
 Hraniční strom
 Hraniční buk

Hraniční stromy